Rei — em latim
 Rex (Carolina do Norte)
 Xadrez Rex
 Kommissar Rex
 Capitão Rex
 Generator Rex

Desambiguações de topônimos